Primera División 1944-1945 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1944-1945 – torneo di calcio spagnolo